Pöide (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Pöide (plaats), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa